Hutarimbaru (Barumun), een plaats in Indonesië
Hutarimbaru (Huta Bargot), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing